William Peverel ist der Name folgender Personen:

* William Peverel (Adliger, † 1114) († 1114), normannischer Adliger
 William Peverel (Adliger, † nach 1155) (um 1090–nach 1155), anglonormannischer Adliger